Аэропорт Ораньемунд  - это аэропорт, обслуживающий Ораньемунд, город в области Карас в Намибии. Город и аэропорт расположены недалеко от северного берега реки Оранжевая, которая является границей между Намибией и Южно-Африканской Республикой. 

Аэропорт находится в 4,7 морских милях (8,7 км) к западу от VOR/DME (Идентификатор: ABV) Александер-Бей, который расположен в аэропорту Александер-Бей через реку в Южно-Африканской Республике.

См. также 
 Список аэропортов Намибии
 Транспорт в Намибии

Ссылки

Внешние ссылки 
 OurAirports — Oranjemund 
 OpenStreetMap — Orangemund 
 

Аэропорты Намибии